André Armandy
Édouard Buisson d'Armandy